Пара Роберт Линдстедт / Хория Текэу — защитила свой прошлогодний титул.

Посев 

  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу (Титул)
  Филип Полашек /  Франтишек Чермак ''(Первый раунд)

<ol start="3">
 Жюльен Беннето /  Джейми Маррей ''(Первый раунд)
 Давид Марреро /  Рубен Рамирес Идальго ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 Сетка турнира

Открытый чемпионат Швеции по теннису 2011